Gligorești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gligorești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Gligorești (Cluj), Dorf im Kreis Cluj